Сен-Желе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 60 км на захід від Пуатьє, 9 км на північний схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 713 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1816,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Желе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Желе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр